

Astronomia
1221 Amor – asteroide
Asteroide Amor – tipologia di asteroidi near-Earth

Cinema 

 Amor – film del 2015 diretto da Han Cheol-soo

Gastronomia
Amor – dolce fatto da alcune pasticcerie del comune di Pontremoli

Mitologia
Amor – altro nome latino del dio romano Cupido

Musica
Amor – album di Jon Secada
Amor – singolo di Cristian Castro del 1996
Amor – singolo di Ricky Martin del 2001

Persone
Bill Amor – calciatore inglese
Christine Amor – attrice australiana
Guillermo Amor – calciatore spagnolo
Santiago Herrero Amor – giocatore spagnolo di calcio a 5